Enrico Colombari – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Martina Colombari – ex modella, conduttrice televisiva e attrice italiana
 Simone Colombari – attore italiano